Paper Moon bezeichnet:

 Paper Moon (Film). eine Filmkomödie aus dem Jahr 1973
 Paper Moon (Fernsehserie), eine Fernsehserie aus dem Jahr 1974
 Paper Moon (Band), eine kanadische Indierock-Band
 Paper Moon (Schiff), ein polnisches Frachtschiff

Siehe auch:
 Papermoon
 It’s Only a Paper Moon, ein Popsong aus dem Jahr 1932